Sezon 2003/04 2. Fußball-Bundesligi – 30. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2003/04 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld i 1. FSV Mainz 05 awansowały do Bundesligi 2004/05.
 VfL Osnabrück, 1. FC Union Berlin, SSV Jahn Regensburg i VfB Lübeck spadły do Regionalligi 2004/05.

Zobacz też 
 Bundesliga 2003/04
 Regionalliga 2003/04
 Oberliga 2003/04

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Niemczech
2004 w Niemczech